Kornett bezeichnet:

 Kornett (Instrument), Blechblasinstrument
 Kornett (Orgel), ein Orgelregister 
 Kornett (Offizier), bis Anfang des 19. Jahrhunderts niederster Offiziersrang in der Kavallerie
 Kornett (Pfadfinder), Gruppensprecher bei den Pfadfindern
 Kornett (Schüler), einen älteren, einer Gruppe zugeordneten Schüler oder gruppenältesten Schüler im Internat oder im Landerziehungsheim, mit Aufsichts- und Sprecherfunktion
 Kornette, eine Reiterkompanie des 17. Jahrhunderts

Kornett ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Kornett (* 1963), deutscher Wirtschaftsmanager und Basketballspieler

Siehe auch:
 Cornet
 Günter Cornett